Stora Åby kan syfta på:

 Stora Åby socken – en socken i Östergötland
 Stora Åby landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Stora Åby församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Stora Åby kyrka – en kyrkobyggnad i Stora Åby socken och Ödeshögs församling
 Stora Åby distrikt – ett distrikt i Ödeshögs kommun och Östergötlands län 2016–